Сан-Мори (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Занимает площадь 7,5 км². Население — 166 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sant Mori
 Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны